Кейранс, Артур Петрович (1911—1954) — советский, ранее латвийский, шахматный композитор. Сын Петра Кейранса.
 Кейранс, Леонид — профессор Даугавпилсского университета. Преподаватель, доктор биологии.
 Кейранс, Пётр Янович (1886—1947)— советский, ранее российский, латвийский, шахматный композитор.